Генрих Готтфрид, граф фон Маттушка (; 1734—1779) — немецкий (силезский) естествоиспытатель, потомок дворянского рода Матушка ().

Биография 
Генрих Готтфрид родился 22 февраля 1734 года в семье прусского дворянина Фридриха Рудольфа фон Матушка-Тополчан и его жены Йозефы, баронессы фон Шпетген. Начальное образование получил у себя дома в Бреслау, затем поступил в Университет Бреслау, где стал магистром философии. По желанию отца в 1755 году поехал в Берлин, где работал в апелляционном суде. Через год получил высокую должность в правительстве Бреслау, однако затем был вынужден оставить её. Маттушка стал изучать математику, астрономию и ботанику, он собрал обширный гербарий растений Силезии. 29 августа 1763 года граф фон Маттушка женился на Бернардине Клерон д'Оссонвилль (1742—1808). Генрих Готтфрид фон Маттушка скончался 19 ноября 1779 года в Питшене (ныне — Бычина).

В 1776 году граф фон Маттушка издал первый том одной из важнейших ботанических работ по флоре Центральной Европы конца XVIII века — Flora silesiaca. Через год был издан и второй том.

Некоторые научные работы 
 Mattuschka, H.G. (1776—1777). Flora silesiaca. 2 vols.
 Mattuschka, H.G. (1779). Enumeratio stirpium in Silesia sponte crescentium. 348 p.

Роды, названные в честь Г. Г. фон Маттушки

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии